

Аксаріха — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Аксаріха — присілок, Комишловський район, Свердловська область